

Presentación previa 
La pareja formada por el uzbeko Farrukh Dustov y el ucraniano Oleksandr Nedovyesov fueron los campeones defensores. Dustov decidió participar junto al ucraniano Denys Molchanov pero cayó derrotado en los cuartos de final ante la pareja invitada local formada por Shonigmatjon Shofayziyev y Vaja Uzakov. Mientras tanto Nedovyesov decidió no participar en esta edición.

La pareja bielorrusa Sergey Betov y Alexander Bury ganaron el título, derrotando en la final a la pareja uzbeka Shonigmatjon Shofayziyev / Vaja Uzakov por 6-4, 6-3.

Cabezas de serie 
  James Cluskey /  Saketh Myneni (Primera ronda)
  '''Sergey Betov /  Alexander Bury (CAMPEONES)
  Farrukh Dustov /  Denys Molchanov (Cuartos de final)
  Antal van der Duim /  Boy Westerhof ''(Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Samarcanda 2014